Раждането на Венера е митологичен сюжет, който може да се отнася:

в митологията – за Венера – италийска богиня на пролетта, красотата, любовта и живота, родена от морската пяна.

в изобразителното изкуство – за няколко картини, изобразяващи раждането на Венера:
 Раждането на Венера - картина на Сандро Ботичели
 Раждането на Венера - картина на Уилям Адолф Бугеро
 Раждането на Венера - картина на Александър Кабанел

в литературата:
 Раждането на Венера – роман на Сара Дюнант